La edición 49.ª de los Internacionales de Francia de Roland Garros se celebró  entre el 24 de mayo y el 3 de junio de 1950 en las pistas del Stade Roland Garros de París, Francia.

El cuadro individual masculino lo iniciaron 113 tenistas  mientras que el cuadro individual femenino comenzó con 52 tenistas.

Hechos destacados 
En la competición individual masculina se impuso  el estadounidense  Budge Patty  logrando el primer y único  título que obtendría en Roland Garros  al imponerse en la final al egipcio  Jaroslav Drobny.

En la competición individual femenina la victoria fue para la estadounidense Doris Hart que lograba el primer  título de los dos  que obtendría en París  al imponerse a su compatriota  Patricia Canning Todd.

Palmarés

Cuadros Finales

Categoría senior

Torneo individual masculino

Torneo individual  femenino

Véase también 
 Torneo de Roland Garros
 Grand Slam

Referencias

Enlaces externos 
 Roland Garros (Web oficial)

Torneo de Roland Garros 1950